ISP est un sigle qui peut signifier :

en français
 infirmier sapeur-pompier ;
 infirmier de secteur psychiatrique ;
 insertion socioprofessionnelle, en Belgique ;
 informatique et systèmes de production, une option en classe de seconde (lycée) ;
 initiation aux systèmes de production, un ancien enseignement de détermination en seconde générale et technologique ;
 interrupteur statique de puissance, en électrotechnique ;
 intérêt de santé publique, en pharmacie ;
 Institut scientifique de santé publique, en Belgique ;
 Institut supérieur pédagogique de Bukavu ;
 Institut supérieur de pédagogie, une faculté d'éducation dépendante de l'Institut catholique de Paris ;
Institut supérieur de préparation aux grandes écoles, une école privée de préparation aux concours juridiques et administratifs et d'entrée aux grandes écoles aujourd'hui appelée Prépa ISP ; 
 Institut des sciences sociales du politique (ou Institute for Social sciences of Politics), UMR CNRS 7220 : Institut de recherches sur la sociologie politique de la construction démocratique dans les sociétés complexes contemporaines, implanté sur les campus de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense et de l'École normale supérieure de Cachan ;
 Institut supérieur de philosophie, à l'université catholique de Louvain ;
 Institut du service public, en France, annoncé le 8 avril 2021 comme futur successeur de l’ENA.

en anglais
 Internet service provider (en français, fournisseur d'accès à Internet) ;
 International Standardized Profile (en français, profil international standardisé) ;
 In-System Programming ;
 India Security Press, entreprise d'imprimerie du gouvernement indien
 Immortal Sound Productions, une entreprise événementielle néerlandaise.
 International School of Paris ;

ISP est une abréviation qui peut signifier :
 impulsion spécifique, en astronautique.